Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi egyes versenyszámát február 13-án és 14-én rendezték Hunderfossenben. Az aranyérmet a német Georg Hackl nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

F1